Sanguinetti ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Sanguinetti Montero (* 1945), uruguayischer Geistlicher, Bischof von Canelones
 Alessandro Sanguinetti (1816–?), italienischer Bildhauer
 Beniamino Raffaello Sanguinetti (1811–1883), französischer Orientalist und Arzt
 Bobby Sanguinetti (* 1988), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Davide Sanguinetti (* 1972), italienischer Tennisspieler
 Evelyn Sanguinetti (* 1970), US-amerikanische Politikerin
 Francesco Sanguinetti (1800 oder 1804–1870), italienischer Bildhauer
 Guillermo Sanguinetti (* 1966), uruguayischer Fußballspieler und -trainer
 Jorge Sanguinetti (1934–2017), uruguayischer Politiker
 Julio María Sanguinetti (* 1936), Präsident von Uruguay
 Lazaro Maria Sanguinetti (* um 1660; † um 1740), italienischer Freskenmaler des Barock
 Manuel Sanguinetti (1917–1990), uruguayischer Fußballspieler
 Mateo Sanguinetti (* 1992), uruguayischer Rugby-Union-Spieler
 Nicolás Sanguinetti (* 1992), uruguayischer Fußballspieler
 Orestes Santiago Nuti Sanguinetti (1919–1999), uruguayischer Ordensgeistlicher, Bischof von Canelones
 Rodrigo Sanguinetti (* 1988), uruguayischer Fußballspieler
 Sebastiano Sanguinetti (* 1945), Bischof von Tempio-Ampurias

Siehe auch:
 Sanguineti